

Jednostki miar 
 mila – jednostka długości

Handel 
 Mila – sieć handlowa

Astronomia i geografia 

 Mila – miasto w Algierii
 Mila – prowincja w Algierii
 (3231) Mila – planetoida

Biologia 
 Mila – monotypowy rodzaj z rodziny kaktusowatych (Cactaceae), jego jedynym przedstawicielem jest Mila caespitosa

Imię 
 Mila – imię żeńskie
 Mila – zdrobnienie od imion Emilia, Milena, Milburga, Mildreda, Melania

Osoby o nazwisku Mila 
 Krzysztof Mila – polski koszykarz
 Sebastian Mila – polski piłkarz
 Mila Kunis – amerykańska aktorka

Zobacz też